Обросово — деревня в Молоковском районе Тверской области, административный центр Обросовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 21 км на юго-запад от районного центра пгт Молоково.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Поречской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1887 году в деревне было 66 дворов. В 1881 в Обросово было открыто земское училище, в 1896 — церковно-приходская школа. 

С 1929 года деревня являлась центром Обросовского сельсовета Молоковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — центр Обросовского сельского поселения.

В годы Советской Власти в деревне находилось правление колхоза «Ленинская искра».

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются детский сад, клуб, офис врача общей практики, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Молоковского района